ECRF steht für:

 Ägyptische Kommission für Rechte und Freiheiten (), eine ägyptische Menschenrechtsorganisation

eCRF steht für:
 Case Report Form, die elektronische Form eines Erhebungsbogens

Abkürzung